Императорский малюр() — вид семейства малюровых, распространённый в Новой Гвинее и Индонезии. Местом обитания являются влажные низменные леса. Вид насчитывает 3 подвида:
 M. c. bonapartii
 M. c. cyanocephalus
 M. c. mysorensis

Примечания

Ссылки 
 BirdLife International 2004. Malurus cyanocephalus. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 26 July 2008.

Птицы Новой Гвинеи
Птицы Юго-Восточной Азии
Малюровые
Животные, описанные в 1830 году